NIN, Nin oz. nin je lahko:

 Nin, naselje v Zadarski županiji na Hrvaškem
 NIN, srbski tednik
 Nine Inch Nails, ameriški rock projekt